telewizja interaktywna
 iTV – polski kanał telewizyjny
 ITV – sieć regionalnych nadawców telewizyjnych w Wielkiej Brytanii
 ITV plc – brytyjska spółka medialna
 ITV – brytyjski kanał telewizyjny